Marius Fabre (1909-1999) était un luthier provençal de Barjols, facteur d'instruments anciens et folkloriques : galoubets et tambourins provençaux, tambourinaire et hautboïste.

Liens externes 
 Reportage consacré à Marius Fabre à la télévision française en 1978
 Article consacré à Marius Fabre dans L'écho du tambourin, 2013
 Article de Var Matin à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort

Facteur d'instrument